Марин Маринов може да се отнася за:
 Марин Маринов (1856 – 1885), български офицер (капитан), герой от Сръбско-българската война (1885)
 Марин Маринов (1926 – ?), български офицер, генерал-майор
 Марин Маринов (р. 1930), български икономист, професор
 Марин Маринов (р. 1950), български неврохирург, професор, декан в Медицинския университет в София
 Марин Маринов (р. 1986), български политик, икономист и адвокат